Луи́с Форнике́т Хе́ндерсон (; 1853—1942) — американский ботаник.

Биография 
Луис Форникет Хендерсон родился 17 сентября 1853 года в городке Роксбери штата Массачусетс (ныне — часть Бостона) в семье адвоката Джона Хендерсона и Катарины Лиленд. Вскоре после рождения Луиса отец, работавший в Новом Орлеане и поддерживавший политику А. Линкольна, был убит, и семья переехала на север. Луис Форникет учился в Корнеллском университете, после его окончания отправился в Орегон. С 1877 года он преподавал в школе в Портленде, в свободное время занимался сбором образцов растений. В 1883 году женился на учительнице Кейт Робинсон.

В 1889 году Хендерсон переехал в Олимпию, затем — в Москоу, где работал в Айдахского университета. С 1908 года был первым профессором ботаники в Университете. Там он основал гербарий, включавший более 85 тысяч образцов, который вместе с многочисленными записями Хендерсона был уничтожен во время пожара в 1906 году. В 1911 году Хендерсон ушёл в отставку.

С 1923 года Хендерсон работал в Орегонском университете, расширил гербарий университета до 20 тысяч экземпляров. В 1939 году Луис Форникет Хендерсон ушёл на пенсию.

Луис Форникет Хендерсон скончался 14 июня 1942 года.

Некоторые научные публикации

Некоторые виды, названные в честь Л. Ф. Хендерсона 
 
 
  [≡ ]
 
 
  [≡ ]
 
  [≡ ]
  [≡ ]
 
 
  [≡ ]
  [≡ ]

Ссылки 
 

Ботаники США
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века
Ботаники XX века
Выпускники Колледжа сельского хозяйства и естественных наук Корнельского университета
Выпускники Корнеллского университета
Преподаватели Айдахского университета